Die 33. Tischtennis-Europameisterschaft fand vom 24. bis 28. September 2014 in Lissabon statt. Das Exekutivkomitee der ETTU bestätigte am 25. Dezember 2013 die portugiesische Hauptstadt als Austragungsort. Bei den Titelkämpfen wurden nur die Mannschaftswettbewerbe ausgetragen. Seit 2012 sollten in geraden Jahren eigentlich ausschließlich die Einzel- und Doppelwettbewerbe durchgeführt werden, für 2014 hatte sich dafür aber kein Ausrichter gefunden. Schauplatz der Veranstaltung war die MEO Arena im Parque das Nações.

Sieger bei den Herren wurde die Mannschaft von Portugal (Marcos Freitas, João Monteiro, Tiago Apolónia, Diogo Chen, João Geraldo) vor Deutschland (Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Steffen Mengel, Patrick Franziska).

Die deutschen Damen konnten ihren Titel verteidigen. Das Team um Shan Xiaona, Han Ying und Petrissa Solja gewann das Endspiel gegen Österreich (Sofia Polcanova, Liu Jia, Li Qiangbing) mit 3:0.

Herrenwettbewerbe 
Bei den Herrenwettbewerben nahmen 43 Mannschaften teil, die in drei Divisionen aufgeteilt waren. Nur die erste Division, die Championship Division, spielte den Europameister aus. Titelverteidiger war die Mannschaft aus Deutschland.

Abschlussplatzierungen

Herren Championship Division

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Spiele um Platz 9–16

Herren Challenge Division

Vorrunde

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Spiele um Platz 17–24

Spiele um Platz 25–32

Herren Standard Division

Vorrunde

Gruppe I

Gruppe J

Platzierungsspiele

Damenwettbewerbe 
Bei den Damenwettbewerben nahmen 32 Mannschaften teil. Diese waren in zwei Divisionen aufgeteilt. Als Titelverteidiger trat, wie bei den Herrenwettbewerben, Deutschland an.

Abschlussplatzierungen

Damen Championship Division

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Spiele um Platz 9–16

Damen Challenge Division

Vorrunde

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Spiele um Platz 17–24

Spiele um Platz 25–32

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2014/10 Seite 10–27

Weblinks 
 Die Europameisterschaft auf der Seite des europäischen Verbandes
  (abgerufen am 12. Juli 2020)
  (abgerufen am 12. Februar 2016)

Einzelnachweise 

Tischtennis-Europameisterschaft
Tischtennisveranstaltung 2014
Europameisterschaft 2014
Sportveranstaltung in Lissabon
Altice Arena